Gelmetti ist der Familienname folgender Personen:

Gianluigi Gelmetti (1945–2021), italienischer Komponist und Dirigent
Vittorio Gelmetti (1926–1992), italienischer Komponist